Гойнг-ам-Вильден-Кайзер () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Пирхль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный список: 3 места.
 местный блок: 2 места.
 местный список: 1 место.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля